Чемпионат Украины по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезон 2014/2015 — 24-й чемпионат Украины по футболу.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

19 тур

20 тур

21 тур

22 тур

23 тур

24 тур

25 тур

26 тур

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги
 Официальный сайт комитета арбитров ФФУ

Чемпионат Украины по футболу
Украина
Футбол на Украине в сезоне 2014/2015